11-й чемпионат мира по софтболу среди мужчин 2004 проводился в городе Крайстчерч (Новая Зеландия) с 25 августа по 2 сентября 2004 года. В Новой Зеландии мужской чемпионат мира проводился во второй раз, в городе Крайстчерч — впервые.

Чемпионом мира стала (в 5-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная Новой Зеландии, победив в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Австралии.

В чемпионате мира впервые принимали участие сборные Великобритании и Самоа.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A — 8 команд, B — 7 команд), участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

2004 год в софтболе
2004
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Новой Зеландии
Софтбол в Новой Зеландии
Спорт в Крайстчерче
Чемпионаты мира в Новой Зеландии
Август 2004 года
Сентябрь 2004 года
Софтбол